«Лютневая музыка XVI—XVII вв.» — музыкальный альбом советского гитариста и лютниста Владимира Вавилова с записями произведений для лютни, первоначально выпущенный в 1970 году фирмой «Мелодия». Альбом пользовался успехом и тираж альбома несколько раз допечатывали (поэтому в разных источниках значатся разные годы выхода пластинки). Несмотря на то, что Вавилов указан как лютнист, в самой записи вместо лютни использовалась лютневидная гитара. Косвенным подтверждением этого является отсутствие фотографий Вавилова с лютней.

Авторство большинства музыки на альбоме было приписано западноевропейским композиторам XVI—XVII веков, но настоящим автором всех произведений на альбоме, кроме «Зелёных рукавов» и «Спандольетты», был сам Владимир Вавилов. Ещё одно произведение «Турдьон» написано на основе подлинной мелодии из сборника Пьера Аттеньяна «Вторая книга танцев», к которой Вавилов добавил сольную вставку в середине, возможно, собственного сочинения.

Пластинка приобрела популярность и многократно переиздавалась. Музыкальные фрагменты с этой пластинки стали музыкальным фоном множества радио- и телепередач и даже фильмов.

Слушатели после выхода пластинки сразу обратили внимание на несколько произведений: «ричеркары», английскую народную песню «Зелёные рукава».

Очень популярной в СССР и позднее в России стала мелодия сюиты для лютни «Канцона и танец». «Канцона» стала музыкой песни на слова Анри Волохонского «Рай», более известной как «Город золотой», которую впервые исполнил Алексей Хвостенко и ставшей шлягером группы «Аквариум» в исполнении Б. Гребенщикова.

В XXI веке всемирную популярность обрела ария Ave Maria с этого альбома лютневой музыки, вошедшая в репертуар звёзд мировой оперной сцены и звёзд популярной музыки.

Список композиций

Издание 1970 года 
 Франческо да Милано (1497—1543) — Сюита для лютни: Канцона и Танец.
 Народная музыка XVI в. — Спандольетта.
 Неизвестный автор XVI в. — Ave Maria.
 Н. Нигрино — Ричеркар
 В. Галилеи (1520-е — 1591) — Сюита для лютни: Павана и Гальярда.
 Г. Нейзидлер (1508—1563) — Чакона.
 Английская народная музыка XVI в. — Песня «Зеленые рукава» и Гальярда.
 Турдьон, старинный французский танец.
 Ж. А. Байф — Пастурелла.
 Д. Готье (1603—1672) — Гавот.

Издания на CD 
 Сюита для лютни: Канцона и Танец (автор музыки: Франческо да Милано)
 Спандольетта (народная музыка XVI века)
 Ave Maria (автор музыки: Джулио Каччини)
 Ричеркар (автор музыки: Николо Нигрино)
 Сюита для лютни: Павана и Гальярда (автор музыки: Винченцо Галилеи)
 Чакона (автор музыки: Ганс Найзидлер)
 «Зелёные рукава» и Гальярда (английская народная лютневая музыка)
 Турдьон (старинный французский народный танец)
 Пастурелла (автор музыки: Жан Байф)
 Гавот (автор музыки: Дени Готье)
 Шансон «De Mon Triste Desplasir» (автор музыки: Франческо да Милано)
 Фантазия «De Mon Triste» (автор музыки: Франческо да Милано)
 Ричеркар № 74 (автор музыки: Франческо да Милано)
 Ричеркар № 51 (автор музыки: Франческо да Милано)
 Ричеркар № 30 (автор музыки: Франческо да Милано)

Мистификация 
На пластинке было указано, что большинство композиций — музыкальные произведения XVI—XVII веков. Но исследователи обнаружили, что настоящим композитором почти всех произведений, за исключением «Зелёных рукавов» и «Спандольетты», был Владимир Вавилов. Причиной для такой мистификации были опасения Вавилова, что в то время государственная фирма грампластинок не выпустила бы диск с сочинениями малоизвестного лютниста. Поэтому Вавилов, который очень хотел, чтобы музыку услышали слушатели, пошёл на хитрость и приписал авторство своих произведений композиторам эпохи ренессанса и «неизвестным авторам».

Впоследствии его дочь, Тамара Владимировна, вспоминала: «Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией „Вавилов“ никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии». Также высказывалось предположение, что пластинку с таким религиозным сочинением как Ave Maria просто не пропустила бы цензура, даже если бы её написал официальный советский композитор.

Музыканты 
 Владимир Вавилов — лютня
 Марк Шахин — орган («Ave Maria», «Ричеркар», «Пастурелла»)
 Виталий Буяновский — валторна («Спандольетта»)
 Владимир Курлин — гобой («Зелёные Рукава и Гальярда»)
 Лев Перепёлкин — флейта («Турдьон», «Гавот»)
 Надежда Вайнер — вокал («Ave Maria»)

Примечания

Ссылки 
 Зеэв Гейзель История одной песни
 Борис Хомичев «Главное, чтобы услышали». История песни «Город золотой»
 Михаил Телехов «Ave Maria» была написана в СССР? // Вечерний Петербург

Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»
Альбомы 1971 года
Музыкальные подделки и мистификации
Камерная музыка